Сборная Чехии по футболу () — национальная футбольная сборная, представляющая Чехию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Чехии. Наивысшим достижением сборной является 2-е место на чемпионате Европы 1996. К этому достижению её привел чешский тренер Душан Угрин.

По состоянию на 6 октября 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 35-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 23-е.

История

1990-е годы: появление сборной и первые успехи 
Сборная Чехии впервые появилась после распада Чехословакии на международной арене в 1996 году, участвуя на первенстве Европы. Она дошла до финала, где встретилась с Германией, игравшей с чехами в одной группе первого раунда (также там играли сборные Италии и России). В финальной игре чехи повели в счёте после гола с пенальти на 59-й минуте, автором которого стал Патрик Бергер, но через 14 минут Оливер Бирхофф сравнял счёт, а в дополнительное время уже на пятой минуте забил победный «золотой» гол. Серебряные медали чехов стали первой наградой на чемпионатах Европы. На том турнире появились такие великие игроки, как Павел Недвед, Владимир Шмицер, Карел Поборский, Петр Коуба и другие звёзды.

Чемпионат мира 1998 года Чехия пропустила, зато на Евро 2000 она прошла с первого места своей отборочной группы, выиграв все встречи. В финальной пульке чехи выступили неудачно и заняли третье место, опередив лишь ещё хуже выступавших датчан.

Начало 2000-х: расцвет команды 
Была близка Чехия и к попаданию на чемпионат мира 2002 года благодаря второму месту в отборочной группе, но в стыковых матчах чехи были повержены бельгийцами. Зато в 2004 году чехи с первого места попали на чемпионат Европы в Португалии, где дошли до полуфинала, уступив лишь будущим чемпионам — Греции. Бронзовые награды стали вторыми в истории независимой Чехии. Там же зажглась звезда Милана Бароша, ставшего лучшим бомбардиром турнира.

В 2006 году чехи наконец-то стали полноправными участниками чемпионата мира в Германии, но не вышли из группы, пропустив вперёд будущих чемпионов — итальянцев, и команду Ганы.

Конец 2000-х: кризис сборной 
После ЧМ-2006 из сборной ушли Недвед и его поколение, что не помешало чехам снова попасть на чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии, успев в последнем отборочном туре опередить немцев на одно очко. В группе A чехи обыграли швейцарцев 1:0, уступили 1:3 португальцам и сохраняли шансы на выход из группы, но в решающем матче со сборной Турции после упорной борьбы Чехия всё же проиграла 2:3, причём чехи вели 2:0 по ходу встречи, но в течение последних 15 минут Турция вырвала победу (ей не помешало даже удаление вратаря при исчерпанном лимите замен).

Уход поколения Недведа плачевно сказался на игре Чехии. Хоть на ЧЕ-2008 команда заняла третье место в группе в финальном раунде, на ЧМ-2010 она не попала, проиграв дома принципиальным противникам из Словакии и, сыграв вничью на выезде, кроме того, показав крайне неубедительную игру в матчах с сборной Северной Ирландии. Квалификацию на ЧЕ-2012 сборная Чехии проводила в группе со сборной Испании, которая на тот момент являлась и Чемпионом Европы, и Чемпионом Мира, поэтому в финальный этап чехи пробились только через стыковые матчи против команды Черногории. На ЧЕ-2012 команда Чехии попала в одну группу с Грецией, Польшей и Россией. Несмотря на разгромное поражение от россиян в начале старта турнира (1:4), команда оставшиеся матчи выиграла и попала в четвертьфинал, где уступила Португалии 0:1. Отборочный турнир к ЧМ-2014 чехи закончили на третьем месте в группе, пропустив вперед Италию и Данию. После этой неудачи команду покинул главный тренер Михал Билек, новым главным тренером команды стал Павел Врба.

Отбор к ЧЕ 2016 начался с победы над сборной Нидерландов, победный гол был забит на 1-й компенсированной минуте второго тайма. По итогам отборочного турнира сборная Чехии заняла первое место в группе и вышла на чемпионат Европы.
На чемпионате Европы заняла последнее место в группе и набрала всего одно очко, проиграв Испании и Турции и сыграв вничью с Хорватией. Главный тренер Павел Врба подал в отставку.

Новым главным тренером сборной Чехии стал Карел Яролим. Под его руководством команда в отборе на ЧМ-2018 заняла третье место в группе, пропустив вперёд Германию и Северную Ирландию. После разгромного поражения в товарищеском матче против сборной России (1:5), Яролим был отправлен в отставку.

Статистика выступлений на крупнейших международных турнирах

Чемпионаты мира 

 * — проиграла стыковые матчи;
 ** — выиграла стыковые матчи.

Чемпионаты Европы 

 * — выиграла в стыковых матчах.

Игроки

Текущий состав сборной 
Следующие футболисты были вызваны в сборную на товарищеские матчи со сборными Фарерских островов и Турции, которые состоялись 16 и 19 ноября 2022 года соответственно.

 Количество игр и забитых мячей приведено по состоянию на 20 ноября 2022 года (после матча с Турцией):

Последние результаты и предстоящие матчи

Статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 20 ноября 2022 года

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную

Лучшие бомбардиры сборной Чехии

Главные тренеры сборной Чехии

Форма

Домашняя

Гостевая

Третья

Вратарская

См. также 
 Сборная Чехословакии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии

Чехия